Anne of Green Gables, titulado en España Ana de las Tejas Verdes, es un libro de Lucy Maud Montgomery publicado en 1908. Pero también puede referirse a las adaptaciones del libro:

 Anne of Green Gables, una película muda de 1919.
 Anne of Green Gables, una película de 1934.
 Anne of Green Gables, una película de 1956.
 Anne of Green Gables: The Musical, un musical de 1965 con música de Norman Campbell.
 Anne of Green Gables, miniserie de 1972.
 Anne of Green Gables, una serie de televisión anime de 1979.
 Anne of Green Gables, una película para televisión de 1985 dirigida por Kevin Sullivan, protagonizada por Megan Follows y Jonathan Crombie. 
 Anne of Green Gables: The Sequel, película de 1987, secuela del film de 1985, protagonizada por Megan Follows y Jonathan Crombie. 
 Anne of Green Gables: The Continuing Story, una miniserie de televisión de año 2000, continuación de las películas de 1985 y 1987, pero con argumento no basado en las novela de 1908, protagonizada por Megan Follows y Jonathan Crombie. 
 Anne of Green Gables: The Animated Series, una serie televisiva animada de 2001.
 Anne of Green Gables: A New Beginning, película estrenada en 2008.
 Anne & Gilbert, un musical estrenado en 2005, secuela del musical Anne of Green Gables: The Musical de 1965.
 Anne of Green Gables, un telefilme de 2016.
 Anne with an E, una serie de televisión y streaming de 2017 de la CBC y Netflix, protagonizada por Amybeth McNulty, Geraldine James y R. H. Thomson.